Ивана Мразова (, родилась 1 июля 1992 в Вимперке) — чешская фотомодель и телеведущая.

Биография 
Родилась 1 июля 1992 в Вимперке (ныне Чехия). Отец — инженер, мать — актриса театра. Есть также две старшие сестры.

В возрасте 15 лет уехала из родного города Катовице в Милан, чтобы начать карьеру модели. Работает в Италии и Европе. В 2012 году была ведущей Фестиваля Сан-Ремо вместе с Джанни Моранди и .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте Fashion Model Directory 
 Профиль на сайте 2morrowmodel.it 

Фотомодели Чехии
Телеведущие Чехии
Телеведущие Италии